Caetano Amado é um político brasileiro. Em 2006, foi eleito suplente de deputado estadual pelo Rio de Janeiro, assumindo a vaga com a renúncida de Alcides Rolim (PT) em 2008, após este ter sido eleito prefeito de Belford Roxo.
Veio de Minas Gerais para o Rio em 59, morar com um irmão. Sua família viveu um êxodo causado pela miséria – foi deixado sozinho. Depois de um período de dois anos nas ruas, onde chegou a tentar cometer suicídio se jogando debaixo de um carro, encontrou pessoas que lhe estenderam as mãos. Foi quando entendeu que a mudança dependia dele. Começou, então, a trabalhar com obras e a estudar. Chegou a optar por comer apenas uma vez por dia, para poder pagar a mensalidade do Colégio São Vicente de Paulo, mas, depois de algum tempo, os padres lhe concederam uma bolsa. Só assim conseguiu fazer o científico (Hoje Ensino Médio). Nesta época optou por estudar, o que continuou fazendo, sempre com dificuldade. Hoje é jornalista pós-graduado e bacharel em Teologia. Sempre fez política, desde que Brizola voltou do exílio. É brizolista de carteirinha, literalmente. Na época, eram oito pessoas que faziam reuniões na clandestinidade com ele(Brizola), por acreditarem na sua ideia maior de priorizar a Educação. Sempre fez política para os outros, mas nunca quis concorrer. Até que, em 2001, quando já tinha 23 anos de igreja trabalhando como pastor evangelista por todo o País, foi avisado dos planos do bispo Edir Macedo (fundador da Igreja Universal) de ter dois representantes negros na política do estado. Foi lançado candidato a deputado estadual e o João Mendes a federal. Saiu do PDT e se filiou ao PL. Foi eleito com 46 mil votos.

Ver também 
 Lista de deputados estaduais do Rio de Janeiro

Deputados estaduais do Rio de Janeiro